21-й чемпионат Европы по художественной гимнастике проходил в России, Москва, с 9 по 12 июня 2005 года в спорткомплексе «Олимпийский». Участвовали спортсменки из 25 стран. Среди гимнасток-сениорок, выступающих в индивидуальной программе, медали разыгрывались в командном многоборье и финалах упражнений с отдельными предметами (скакалка, мяч, булавы, лента). Гимнастки-юниоры соревновались в групповых упражнениях с пятью мячами.

Сборная России была представлена в следующем составе: Ирина Чащина (4 упражнения), Ольга Капранова (3 упражнения), Вера Сесина (1 упражнение).

Медалисты

Командное первенство

Индивидуальное первенство

Скакалка

Мяч

Булавы

Лента

Юниоры

Групповые упражнения (5 мячей)

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионаты Европы по художественной гимнастике
Спорт в России в 2005 году
2005 год в Москве
Чемпионаты Европы в России
Международные спортивные соревнования в Москве
Июнь 2005 года
Художественная гимнастика